Les akidnognathidés (Akidnognathidae) forment une famille éteinte de thérapsides thérocéphales ayant vécu du Permien supérieur jusqu'au Trias inférieur dans ce qui seront plus tard l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine. La famille comprend de nombreux thérocéphales de grande taille probablement carnivores, notamment Moschorhinus et Olivierosuchus. L'un des akidnognathidés, Euchambersia, est suspecté d'être l'un des plus vieux tétrapodes venimeux connus. Les akidnognathidés ont des crânes robustes avec une paire de grandes dents caniniformes dans leurs mâchoires supérieures. Les représentants de cette famille sont morphologiquement intermédiaire entre le groupe de thérocéphales plus basaux des Scylacosauridae et le groupe plus dérivée des Baurioidea.

Description

Classification

Historique 
Le premier nom de famille utilisé pour désigner ce taxon est « Euchambersidae », érigé par le paléontologue sud-africain Lieuwe Dirk Boonstra en , en référence au genre Euchambersia, qui est possiblement l'un des plus vieux tétrapodes connus à avoir possédé du venin. En , le paléontologue allemand Friedrich von Huene change l'orthographe du nom en Euchambersiidae, la forme correcte du latin. Le taxon Akidnognathidae est nommé pour la première fois en  par les paléontologues sud-africains Sidney H. Haughton et A. S. Brink, en basant leur proposition sur le taxon Akidnognathinae, qui fut créée en  par Ferenc Nopcsa. Il comprend plusieurs thérocéphales encore reconnus comme akidnognathidés ainsi que plusieurs autres genres, maintenant classés comme faisant partie des scylacosauridés. Les paléontologues britannique et américain D. M. S. Watson et Alfred Romer transfèrent bon nombre de ces thérocéphales dans la famille des Whaitsiidae en , bien que beaucoup soit ramenés à Akidnognathidae plus tard.

Les whaitsiidés et les akidnognathidés sont d'apparences similaires, ce qui a conduit certains paléontologues à proposer de les placer dans une super-famille appelée Whaitsioidea. Moschorhinidae est érigé comme un autre nom pour la famille en , et Annatherapsididae est proposé en . Trois sous-familles sont également proposées la même année par Christiane Mendrez : Annatherapsidinae, Moschorhininae et Euchambersiinae. Alors que le nom Euchambersiidae peut avoir la priorité sur Akidnognathidae parce qu'il a été nommé en premier, Akidnognathidae est actuellement considéré comme le nom valide car il est basé sur le premier genre nommé du groupe, Akidnognathus, ce dernier ayant été nommé en  tandis quEuchambersia a été nommé en . L'analyse phylogénétique publié par Adam Huttenlocker et  en 2016 découvrent que les Akidnognathidae sont plutôt proches des Chthonosauridae, les deux formant le groupe frère d'un clade contenant les Whaitsioidea et les Baurioidea.

Phylogénie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Therocephalia
 Eutherocephalia
 Moschorhinus
 Euchambersia

Liens externes 

Synapside du Permien
Thérapside du Permien
Thérapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1954
Famille de thérapsides (nom scientifique)
Therocephalia